Ясеновцы — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Ясеновцы — деревня в Докшицком районе Витебской области.

Украина 
 Ясеновцы — село в Золочевском районе Львовской области.